Кужелюк Сергій Анатолійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014–2015 років.
 Кужелюк Юрій Анатолійович — український політичний і громадський діяч.
Прізвища